Erwin Teufel (né en 1939), homme politique allemand
 Frank Teufel (né en 1966), sculpteur allemand
 Wilhelm-Sigismund Teuffel (1820-1878), philologue allemand